Rochat ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Rochat (Schriftsteller) (* 1961), Schweizer Schriftsteller und Verleger
 Alain Rochat (* 1983), Schweizer Fußballspieler
 Alfred Rochat (1833–1910), Schweizer Romanist
 Anne-Frédérique Rochat (* 1977), Schweizer Schauspielerin und Schriftstellerin
 Auguste Rochat (1789–1847), Schweizer evangelischer Pfarrer  
 Bigambo Rochat (* 1991), Schweizer Fußballspieler
 Conrad Rochat (1927–2014), Schweizer Skispringer

 Franziska Rochat-Moser (1966–2002), Schweizer Leichtathletin
 Giorgio Rochat (* 1936), italienischer Historiker
 Isabel Rochat (* 1955), Schweizer Politikerin (FDP)

 Laurence Rochat (* 1979), Schweizer Skilangläuferin
 Louis-Lucien Rochat (1849–1917), Schweizer Pfarrer, Begründer des Blauen Kreuzes
 Marc Rochat (* 1992), Schweizer Skirennfahrer
 Muriel Rochat Rienth (* 1971), Schweizer Blockflötistin
 Philippe Rochat (1953–2015), Schweizer Koch

Siehe auch:
 Rochas